Fibroporia — рід грибів родини Polyporaceae. Назва вперше опублікована 1968 року.

Класифікація 
До роду Fibroporia відносять 21 видів:

Примітки

Джерела 
 Parmasto, E. 1968. Conspectus Systematis Corticiacearum. :1-261 — P.176

Роди грибів
Трутовикові
1968 у науці